Иракская премьер лига 2011/2012 — 38-й сезон чемпионата Ирака по футболу. Он начался 29 октября 2011 года и закончился 20 августа 2012 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Ирака на rsssf.com

2011/2012
Ирак
Спорт в Ираке в 2011 году
Спорт в Ираке в 2012 году